Uria kan meerdere betekenissen hebben: 

Uria (persoon), een persoon uit de Tenach en Bijbel.
Uria (geslacht), een geslacht van alken.